Сен-Прие́ст-ла-Марш () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр — Долина Луары. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатомейан. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18232.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 270 км к югу от Парижа, в 165 км южнее Орлеана, в 75 км к югу от Буржа.

По территории коммуны протекает река Эндр.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 236 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 156 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 93 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 59,6 %, в 1999 году было 59,0 %). Из 93 активных работали 72 человека (43 мужчины и 29 женщин), безработных было 21 (10 мужчин и 11 женщин). Среди 63 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Приест (XIX век)
 Статуя «Мадонна с младенцем» (1639 год). Исторический памятник с 2001 года
 Замок Ла-Курсель с парком и озером
 Водяная мельница

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер